N'Zoth – uno degli Dei Antichi dell'universo di Warcraft
N'zoth – pianeta dell'universo di Guerre stellari